RND est le sigle de :
 Le Rassemblement national démocratique en Algérie  ;
 Le Rassemblement national démocratique au Sénégal ;
 Le Rassemblement national pour la démocratie au Mali ;
 rnd en BASIC est la fonction de génération de nombres pseudo-aléatoires.